В составе Пензенской области России находятся 27 городских населённых пунктов, в том числе: 
11 городов, среди которых выделяются:
3 города областного значения (в списке  выделены оранжевым цветом) — в рамках организации местного самоуправления образуют отдельные городские округа, 
 из них 1 закрытое административно-территориальные образование (ЗАТО);
8 городов районного значения — в рамках организации местного самоуправления входят в соответствующие муниципальные районы и образуют одноимённые городские поселения в составе последних;
16 посёлков городского типа (рабочих посёлков) — в рамках организации местного самоуправления входят в соответствующие муниципальные районы и образуют одноимённые городские поселения в составе последних.

Города

Населённые пункты, утратившие статус города 
Сохранились, но потеряли статус города:
 Вадинск — ныне село. Город Керенск с 1780 по 25 октября 1926 года.
 Верхний Ломов — ныне село. Город до 6 июня 1925 года.
 Мокшан — ныне пгт. Город с 1780 по 1925 год.
 Наровчат — ныне село. Город с 1780 по 1926 год.

Посёлки городского типа

Населённые пункты, утратившие статус пгт 
 Каменка — пгт с 1944 года. Преобразован в город в 1951 году.
 Николо-Пестровский — пгт с 1928 года. Преобразован в город Никольск в 1954 году.
 Никольский Хутор — пгт с 1928 года. Преобразован в город Сурск в 1953 году.

См. также 
 Административно-территориальное деление Пензенской области
 Населённые пункты Пензенской области
 Население Пензенской области

Примечания 

Города Пензенской области
Пензенская